Тризірковий офіцер є старшим командиром збройних сил з кодовим позначенням NATO OF-8. Термін також використовують у деяких збройних силах країн, які не є членами НАТО. Зазвичай тризіркові офіцери мають звання віце-адмірал, генерал-лейтенант або при окремій структурі у ВПС, маршал повітряних сил.

Австралійські звання 

У збройних силах Австралії наступні звання відносяться до тризіркових:
 Віце-адмірал (Королівські ВМС)
 Лейтенант-генерал (Австралійська армія)
 Маршал повітряних сил (Королівські ВПС)
Австралійські тризіркові офіцери не використовують зірки таким же чином як офіцери США. У ВМС використовують у відзнаках флаг-офіцерів. Неофіційна відзнака, зірка, використовується при несенні служби з іншими військовими підрозділами або при відвідуванні інших країн.

Начальники усіх трьох служб в складі австралійських збройних сил мають тризіркове звання: Головнокомандувач збройними силами (VCDF), начальник об'єднаних операцій (CJOPS) та начальник групи розробки можливостей (CCDG).

Звання Бангладешу 
 Генерал-інспектор поліція (поліція Бангладешу)
 Генерал-лейтенант (армія Бангладешу)
 Віце-адмірал (ВМС Бангладешу)
 Маршал повітряних сил (ВПС Бангладешу)

Бразильські звання 

 General de Divisão (Сухопутні війська Бразилії)
 Vice Almirante (Військово-морські сили Бразилії)
 Major Brigadeiro (Повітряні сили Бразилії)
Тризіркове звання у Бразилії є другим у генеральській кар'єрі. Офіцери з таким званням зазвичай командують дивізіями.

Канадське звання 
 Віце-адмірал / vice-amiral (Військово-морські сили Канади)
 Генерал-лейтенант / lieutenant-général (Канадська армія та Повітряні сили Канади)
Відзнака — три клинових листа з короною Св. Едварда над схрещеними саблею та жезлом. Принц Чарльз має звання почесного віце-адмірала. До уніфікації звання маршала повітряних сил RCAF було рівноцінним тризірковим званням.

Німеччина 
Рівноцінними сучасними німецькими тризірковими званнями (OF-8) Бундесверу є:
 Generalleutnant та Vizeadmiral
 Generaloberstabsarzt та Admiraloberstabsarzt
Не треба плутати з Generalleutnant та Vizeadmiral (двозіркове звання; OF-7) які використовували у Вермахті до 1945 або у Національній народній армії (НДР) до 1990.

Індійські звання 

 Маршал повітряних сил (Повітряні сили Індії)
 Генерал-лейтенант (Збройні сили Індії)
 Віце-адмірал (ВМС Індії)
 Начальник управління (Поліція Індії)

Пакистанські звання 
 Генерал-інспектор поліції (Поліція Пакистану)
 Генерал-лейтенант (Збройні сили Пакистану)
 Маршал повітряних сил (ВПС Пакистану)
 Віце-адмірал (ВМС Пакистану)

Філіппінські звання 
 Генерал-лейтенант (Збройні сили Філіппін)
 Генерал-лейтенант (ВПС Філіппін)
 Віце-адмірал (Берегова охорона Філіппін)
 Віце-адмірал (ВМС Філіппін)
 Заступник комісара (Бюро іміграції)
 Заступник начальника поліцейського управління (Національна поліція Філіппін)

Звання Великої Британії 
 Віце-адмірал (Військово-морські сили Великої Британії)
 Лейтенант-генерал (Британська армія)
 Маршал повітряних сил (Повітряні сили Великої Британії)

Звання США 

 Віце-адмірал (ВМС, Берегова охорона, ОКОЗ та НОКУОАП США)
 Генерал-лейтенант (Армія США, Морська піхота та ВПС)
Віце-адмірал зазвичай командує номерним флотом і несе відповідальність за всі кораблі у зоні своєї відповідальності. Генерал-лейтенант у армії або морській піхоті командує корпусом (від 20000 до 45000 вояків), у той час як генерал-лейтенант авіації командує номерними повітряними підрозділами які складаються з кількох авіакрил. Крім того віце-адмірали та генерал-лейтенанти усіх родів військ є штабними офіцерами у різних штабах та у  Пентагоні, часто виступаючи начальниками своїх підрозділів.

СРСР та держави які з’явилися після його зникнення (1991) 
У радянській арміях тризірковому званню відповідало звання генерал-полковника та адмірала. Ці військові звання, разом з іншими генеральськими та адміральськими званнями, з'явилися у 1940 році. Більшість країн Варшавського договору, а також союзники СРСР використовували ці звання. Зазвичай звання належить командирам наземних військ, начальникам військових академій та командирам військових округів. Генерал-полковник є попереднім кроком до звання генерал армії, який необхідний для отримання звання маршала. Також це звання використовували у ВПС, МВС, поліції та міліції, внутрішніх військах, КДБ, прикордонних військах тощо. На флоті тризіркове звання належить адміралу.

Після того, як СРСР припинило своє існування ці звання увійшли до військової ієрархії більшості пострадянських країн (Україна, Росія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан та інші)

Україна

Збройні сили України 
З 16 червня 1920 року в Україні генерал-полковник стає тризірковим генералом (до цього ранг був двозірковий) . З 1921 року, УНР перестає існувати, внаслідок окупації червоними військами. 

У 1991 році Україна відновлює свою незалежність. В Збройних силах України (як і у інших країн які утворилися на руїнах СРСР), звання та знаки розрізнення зберігалися за радянським стандартом. По три зірки на погонах мають генерал-полковники, та адмірали.
5 липня 2016 року був затверджений президентом України «Проект однострою та знаки розрізнення Збройних Сил України». В Проєкті серед іншого розглянуті знаки розрізнення військовослужбовців . Передбачалося реформувати перелік військових звань, серед іншого повинні були з’явитися звання бригадний генерал та комодор, а тризірковими званнями ставали звання генерал-лейтенант та віцеадмірал.

20 листопада 2017 року виходить наказ Міністерства оборони України № 606 де уточнюються правила носіння і використання однострою військовослужбовцями. Генерал-полковники та адмірали продовжують носити на погонах по три зірочки, але зірочки замість п’ятипроменевих стають чотирипроменевими.

4 червня 2020 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, що до нової системи військових звань. Серед змін у Законі було передбачено створення звання бригадний генерал, яке стало наймолодшим генеральським званням в Збройних силах України. Закон набув чинності 1.10.2020 року. Знаки розрізнення які до 2020 року відповідали званню генерал-лейтенант (дві зірки на погоні), починають відповідати званню - генерал-майор. Генерал-лейтенанти починають використовувати знаки розрізнення у вигляді трьох зірок на погоні, стаючи тризірковими генералами.

Національна поліція України 
Після відновлення незалежності Україною в 1991 році правоохоронні органи (міліція) використовували спеціальні звання за радянським зразком, які відповідали військовим званням. В 2015 році була проведена реформа правоохоронних органів унаслідок чого з’являється національна поліція. Замість тризіркового звання «генерал полковник міліції», з’являється звання «генерал поліції 1 рангу» .

Див. також 
 Корпусний генерал
 Звання та відзнаки НАТО
 Чотиризіркове звання
 Двозіркове звання

Примітки

Коментарі

Виноски 

Військові звання